Harpyia bezeichnet

 Harpyia (Gattung), eine Gattung der Zahnspinner
 Harpyie (Mythologie), geflügeltes Mischwesen der griechischen Mythologie
 Harpyia (Hündin), Hündin des Aktaion in der griechischen Mythologie
 Harpyia (Illyrien), antike Stadt in Illyrien

Siehe auch:
 Harpyie
 Harpia, Gattungsname der Harpyie (Vogel)